Demòdames (en llatí Demodamas, en grec antic Δημοδάμας) fou un escriptor grec nascut a Milet o potser a Halicarnàs a qui Plini el Vell anomena Seleuci et Antiochi dux (Naturalis Historia VI, 16).

Sembla que va escriure una obre sobre geografia d'Àsia de la que Plini se'n va servir. És també esmentat per Esteve de Bizanci i probablement és el mateix Demòdames del que Ateneu diu que va escriure una obra sobre la ciutat d'Halicarnàs (περὶ Ἁλικακαρνασσοῦ).

Referències 

Geògrafs de l'antiga Grècia
Escriptors d'Halicarnàs
Escriptors milesis
Escriptors grecs de l'antiga Àsia Menor